Rádio Eldorado é uma emissora de rádio brasileira sediada na cidade de Criciúma, Santa Catarina. A emissora já fez parte do grupo RCE junto com a TV Eldorado (Criciúma) e outras 3 emissoras de TV em Santa Catarina, mais tarde conhecidas como RCE TV. Atualmente pertence ao Grupo Salvaro. Opera na frequência 570 kHz AM e 89.5 MHz FM. Em breve, a emissora vai operar no FM 98.5

O sinal da Rádio Eldorado, com 5.000 watts de potência, se difunde hoje por 55 municípios por todo Sul Catarinense, além de parte do Norte do Rio Grande do Sul, atingindo cerca de 790 mil habitantes somente em solo catarinense, sendo que neste contexto mais de 180 mil domicílios possuem rádios.

Com uma programação diária centrada na informação, as ondas da Rádio Eldorado atingem os mais diversificados setores da sociedade. Com foco nas classes A e B, atingem grande parte das classes C e D, pois aborda assuntos como prestação de serviços, política, economia, esporte, cultura, lazer, etc.

Além do enfoque comunitário e da valorização dos assuntos regionais, a Rádio Eldorado se interliga via satélite com a Rádio Bandeirantes, assegurando aos seus ouvintes cobertura total dos acontecimentos nacionais e internacionais.

Historia 
Foi fundada em 1947 por um grupo de empresários da cidade de Criciúma que mais tarde a venderam para o empresario Diomício Freitas. A partir daí, a radio Eldorado AM, junto com a Hulha Negra AM e a RCE TV composta por 4 emissoras de televisão formaram o grupo RCE. A Rádio Eldorado seria arrendada no final dos anos 90 e nos anos 2000 acabou sendo vendida para o grupo HS (Henrique Salvaro), seu atual proprietário.

A Rádio 
Atualmente localiza-se na Avenida Centenário, 6050, no bairro Próspera. Alem de contar com os mais modernos equipamentos físicos, a Rádio Eldorado também conta com softwares de propagação de suas ondas sonoras, como aplicativo para celular e rádio online. A rádio também serve de exemplo de qualidade tanto em jornadas esportivas quanto em jornalismo.

Equipe Jornalistica 

 João Paulo Messer -  Apresentador e comentarista político
 Antonio Colossi - Apresentador do programa Café da Tarde, do quadro Linha do Tempo e do Redação Eldorado
 Karol Carvalho - Apresentadora do programa "Tudo a Ver, com Karol Carvalho".
 Paulo Ottaran - Correspondente de Brasilia.
 Silmar Vieira - Apresentador do programa Revista Eldorado e repórter da editoria de Agronegócio 
 Marcus Matildes - Jornalista e responsável por eventos
 Edson Cechinel Padoin - Produtor e Repórter das editorias de Esporte e Geral
 Higor Stork - Apresentador do programa Jornal dos Esportes e repórter da editoria de Esporte

Equipe esportiva 
A Rádio Eldorado é a unica emissora da região que acompanha o Criciúma Esporte Clube em todos os  jogos, sejam eles em Criciúma ou em outras cidades ou Estados. A equipe esportiva é formada por:

Dante Bragatto Neto - Narrador.
 Reginaldo Corrêa e Renato Semensati - Comentaristas.
 Márcio Cardoso, Zildomar Schlemper, Higor Stork - Repórteres.
Higor Stork - Plantão esportivo.

Equipe técnica 

 Raquel Elíbio, Joel Pereira, Marcos Dávila e Rogério Aurélio.

Ver também 

 Rádio Bandeirantes
 Rede de Comunicações Eldorado

Ligações externas 
 
 
 

Eldorado (Criciúma)
Eldorado (Criciúma)
Estações de rádio fundadas em 1947
Fundações em Santa Catarina em 1947